Uhlandstraße (metropolitana di Amburgo) – stazione della metropolitana di Amburgo
Uhlandstraße (metropolitana di Berlino) – stazione della metropolitana di Berlino